La 9.ª edición de la Vuelta a España (femenina), será una carrera de ciclismo femenino en ruta por etapas que se celebrará entre el 1 y el 7 de mayo de 2023, con inicio en Torrevieja y final en Lagos de Covadonga en Asturias sobre una distancia total de  730,3 km.

La carrera será parte del UCI WorldTour Femenino 2023 como competencia de categoría 2.WWT del calendario ciclístico de máximo nivel mundial.

Equipos 
Tomarán la salida un total de 22 equipos, de los cuales participarán los 14 equipos de categoría UCI WorldTeam Femenino habilitados y 8 equipos de categoría UCI Continental Team Femenino invitados por la organización de la carrera. Los equipos participantes serán:

UCI WorldTour Femenino 
La Vuelta by Carrefour otorgará puntos para el UCI World Ranking Femenino y el UCI WorldTour Femenino para corredoras de los equipos en las categorías UCI WorldTeam Femenino y Continental Femenino. Las siguientes tablas muestran el baremo de puntuación y las 10 corredoras que obtuvieron más puntos:

Véase también 

 Vuelta a España 2023
 Giro de Italia Femenino 2023
 Tour de Francia Femenino 2023

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial
 

UCI WorldTour Femenino 2023
2023
Ciclismo en España en 2023